Stieten ist der Name bzw. Namensbestandteil
 Stieten (Kobrow), Ortsteil von Kobrow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 eines Ortsteils von Bobitz namens Grapen Stieten
 der Gemeinde Groß Stieten mit dem Ortsteil Neu Stieten
 der Familie von Stiten, mittelalterliche Grundherren auf Groß und Klein Stieten